

Жастар — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Жастар — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область